Појам Лујза од Сакс-Кобург и Алтенбурга може да се односи на:

 Лујза од Сакс-Кобург и Алтенбурга (1756–1808),
 Лујза од Сакс-Кобург и Алтенбурга (1800–1831), супруга Ернста Августа